Gustav Nyquist (1989-), hockeyeur professionnel suédois.
 Harry Nyquist (1889-1976) est un ingénieur, important contributeur à la théorie de l'information et à l'automatique.
Son nom a été donné à :
 Le Diagramme de Nyquist
 Le Théorème d'échantillonnage de Nyquist-Shannon
 Le langage Nyquist, un langage de programmation destiné à la synthèse sonore et à l'analyse.